Спортсмены Американского Самоа участвовали во всех летних Олимпийских играх, начиная с 1988 года. Всего на летних Олимпийских играх страну представляли 33 мужчины и 8 женщин, принимавшие участие в состязаниях по боксу, вольной борьбе, дзюдо, лёгкой атлетике, парусному спорту, плаванию, стрельбе из лука и тяжёлой атлетике. Самая крупная делегация представляла страну на Олимпийских играх 1996 года (7 человек).

Кроме того, делегация Американского Самоа принимала участие в зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере в 1994 году, где страну представляли два бобслеиста.

Спортсмены Американского Самоа никогда не завоёвывали олимпийских медалей.

Национальный олимпийский комитет Американского Самоа был создан в 1987 году и в том же году признан МОК.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Количество участников на летних Олимпийских играх 

 в скобках приведено количество женщин в составе сборной

См. также 
Список знаменосцев Американского Самоа на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на sports-reference.com 
 Американское Самоа на сайте Международного олимпийского комитета 

Американское Самоа на Олимпийских играх